Sipahi bezeichnet:

 Sipahi, berittene Militärs im Osmanischen Reich
 türkischer Name eines Ortes in der Türkischen Republik Nordzypern, siehe Agia Trias/Sipahi

Sipahi ist der Familienname folgender Personen:

 Harun Sipahi (* 1980), deutscher Boxer türkischer Abstammung 
 Mert Sipahi (* 1991), deutscher Futsalnationalspieler
 Muzaffer Sipahi (* 1941), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Tunç Sipahi, türkischer Archäologe